Эзрас Асратович Асратян () — советский нейрофизиолог, ученик И. П. Павлова, член-корреспондент АН СССР (1939), академик АН Армянской ССР (1947).

Биография 
Родился 18 мая (31 мая по новому стилю) 1903 года в селе Мецик, в Турецкой Армении.

В 1926 окончил сельскохозяйственный факультет Ереванского университета. По окончании университета переехал в Ленинград, где поступил в физиологическую лабораторию Естественно-научного института имени П. Ф. Лесгафта, руководимую Л. А. Орбели, в которой проработал три месяца и вернулся в Ереван.

В 1930 году окончил медицинский факультет Ереванского университета и вновь приехал в Ленинград. Работал в Физиологическом институте АН СССР (1930—1938), заведовал сектором физиологии ЦНС в Институте мозга им. Бехтерева (1935—1941), а также преподавал в Ленинградском педагогическом институте (1936—1941; с 1938 — профессор).

Член КПСС с 1929 года.

В 1941—1943 годах, находясь в эвакуации, работал в должности профессора на кафедре физиологии в Ташкентском медицинском институте. В 1944 году переехал в Москву, где возглавил Лабораторию восстановления функций нервной системы АН СССР (1944—1950).

После павловской сессии стал директором (1950—1952) Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии АН СССР и одновременно (1950—1960) начал преподавать во 2-м Московском медицинском институте, профессор кафедры физиологии. С 1960 по 1981 годы — директор Института высшей нервной деятельности АН СССР.

Похоронен на Кунцевском кладбище.

Награды и премии 
 Два ордена Ленина (13.06.1973 — за заслуги в развитии физиологической науки, подготовке научных кадров и в связи с семидесятилетием со дня рождения, 27.03.1954 — за выслугу лет и безупречную работу).
 Два ордена Трудового Красного Знамени (30.05.1963 — за заслуги в области развития физиологической науки и в связи с шестидесятилетием со дня рождения, 1972).
 Орден Красной Звезды (10.06.1945).
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» (1945).
 Заслуженный деятель науки Армянской ССР (1974).
 Премия имени И. П. Павлова (1951).
 Золотая медаль имени И. П. Павлова (1961) — за совокупность работ по развитию учения И. П. Павлова.
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета РСФСР (25.06.1978) — за многолетнюю плодотворную научно-исследовательскую работу в области физиологии головного мозга и высшей нервной деятельности, подготовку научных кадров и в связи с 75-летием со дня рождения.
 Одна из улиц Еревана носит имя Эзраса Асратяна.

Цитаты 
… Когда с отдельными антипавловскими недомыслиями выступают … Штерн, Ефимов, Бернштейн и им подобные лица, не знающие ни буквы, ни духа учения Павлова, это не так досадно, как смешно. Когда с антипавловскими концепциями выступает такой знающий и опытный физиолог как И. С. Бериташвили, который не является учеником и последователем Павлова, то это уже досадно. Но когда ученик Павлова Анохин под маской верности своему учителю систематически и неотступно стремится ревизовать его учение с гнилых позиций лженаучных идеалистических «теорий» реакционных буржуазных ученых, — то это по меньшей мере возмутительно…С. Э. Шноль, глава из книги «Гении и злодеи российской науки»

(из выступления Э. А. Асратяна на Павловской сессии, 1950)

Примечания

Основные публикации 
 Асратян Э. А. Очерки по этиологии, патологии и терапии травматического шока. М.: Медгиз, 1945 - 174 стр.
Научная сессия, посвященная проблемам физиологического учения академика И. П. Павлова. — М.: Издательство Академии Наук СССР, 1950. — 736 стр.
 Асратян Э. А. Физиология центральной нервной системы (Научные работы). — М.: Издательство Академии медицинских наук СССР, 1953. — 560 стр.
 Асратян Э.А. Страницы воспоминаний об И. П. Павлове. - 1956.
 Асратян Э.А. Новые данные о переключении в условно- рефлекторной деятельности. Журн. высш. нервн. деят., 1958, т.8, N 3, с.305-312.
 Асратян Э.А. Лекции по некоторым вопросам нейрофизиологии. М., Изд. АН СССР, 1959.
 Асратян Э.А. Тонические условные рефлексы как форма целостной деятельности мозга. Журн. высш. нервн. деят., 1963, т.15, N 5, с.718-788.
 Асратян Э. А. Иван Петрович Павлов: жизнь творчество, современное состояние учения. — 2-е изд., перераб. М., Наука, 1981
 Асратян Э. А. Избранные труды. Рефлекторная теория высшей нервной деятельности. — М.: Наука, 1983. — 328 стр.

Публикации об Асратяне 
 Эзрас Асратович Асратян — М., 1967.
 Григорян Н. А. Путь Э. А. Асратяна в науку // Журнал высшей нервной деятельности, 2003, том 53, № 3, с. 264—267.
 Шноль С. Павловская сессия // «Знание-сила», № 7, 1997.

См. также 
 Павловская сессия
 Институт высшей нервной деятельности

Литература

Ссылки 
 
 

Выпускники Ереванского медицинского института
Физиологи СССР
Члены-корреспонденты АН СССР
Академики АН Армянской ССР
Подписавшие «письмо трёхсот»
Награждённые Золотой медалью имени И. П. Павлова
Заслуженные деятели науки Армянской ССР
Преподаватели Российского государственного педагогического университета
Преподаватели РГМУ
Преподаватели Ташкентского медицинского института
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Похороненные на Кунцевском кладбище